10-й чемпионат мира по волейболу среди мужских клубных команд проходил с 5 по 10 мая 2014 года в Белу-Оризонти (Бразилия) с участием 8 команд.

Команды-участницы 
  «Сада Крузейро» (Белу-Оризонти, Бразилия) — команда страны-организатора (победитель предыдущего турнира);
  «Эсперансе» (Тунис, Тунис) — победитель чемпионата Африки среди клубных команд 2014;
  «Матин Варамин» (Варамин, Иран) — победитель чемпионата Азии среди клубных команд 2014;
  «Белогорье» (Белгород, Россия) — победитель Лиги чемпионов ЕКВ 2014;
  «Гуайнабо Метс» (Гуайнабо, Пуэрто-Рико) — представитель NORCECA;
  УПСН (Сан-Хуан, Аргентина) — финалист чемпионата Южной Америки среди клубных команд 2014;
  «Трентино» (Тренто, Италия) — по приглашению организаторов (4-кратный победитель клубного чемпионата мира);
  «Эр-Райян» (Эр-Райян, Катар) — по приглашению организаторов (финалист чемпионата Азии среди клубных команд 2014).

Система проведения чемпионата 
8 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. 4 команды (по две лучшие из групп) выйдут в плей-офф и по системе с выбыванием определят призёров чемпионата. За победы 3:0 и 3:1 начисляются по 3 очка, за победы 3:2 — 2 очка, за поражения 2:3 — 1 очко. За поражения 0:3 и 1:3 очки не начисляются.

Предварительный этап 
В скобках в колонках В (выигрыши) — число побед со счётом 3:2, в колонках П (поражения) — поражений 2:3.

Группа A 

 5 мая:  «Сада Крузейро» —  «Гуайнабо Метс» 3:0 (25:18, 25:15, 25:19).
 6 мая:  «Белогорье» —  «Гуайнабо Метс» 3:1 (25:17, 25:19, 22:25, 25:19);  «Сада Крузейро» —  «Матин Варамин» 3:0 (25:22, 25:16, 25:21).
 7 мая:  «Матин Варамин» —  «Гуайнабо Метс» 3:0 (25:18, 25:19, 25:18);  «Сада Крузейро» —  «Белогорье» 1:3 (20:25, 18:25, 25:21, 31:33).
 8 мая:  «Белогорье» —  «Матин Варамин» 3:1 (25:21, 22:25, 25:15, 26:24).

Группа B 

 5 мая:  УПСН —  «Эсперансе» 3:0 (25:18, 25:18, 27:25);  «Трентино» —  «Ар-Райан» 0:3 (22:25, 24:26, 22:25).
 6 мая:  «Ар-Райан» —  «Эсперансе» 3:0 (28:26, 25:18, 25:21).
 7 мая:  «Трентино» —  УПСН 3:2 (23:25, 25:23, 38:36, 22:25, 15:11) .
 8 мая:  УПСН —  «Ар-Райан» 3:2 (25:19, 25:20, 17:25, 18:25, 15:11) ;  «Трентино» —  «Эсперансе» 3:0 (25:16, 25:19, 25:16).

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоги

Положение команд

Индивидуальные призы 
 MVP:  Дмитрий Мусэрский («Белогорье»)
 Лучший связующий:  Рафаэл (Эр-Райян)
 Лучший диагональный:  Уоллес «Сада Крузейро»
 Лучшие доигровщики:  Сергей Тетюхин («Белогорье»);  Матей Казийски (Эр-Райян)
 Лучшие блокирующие:   (Эр-Райян);  Джуниор (УПСН)
 Лучший либеро:  Алан Домингос (Эр-Райян)

Ссылки 
 Чемпионат на сайте ФИВБ

Чемпионаты мира по волейболу среди клубных команд
2014 год в волейболе